Вплив (автоматика)
 Радіаційний вплив
 Вплив політичний
 Активний вплив на атмосферу